Tamino peut désigner :

 Tamino, un personnage important de La Flûte enchantée, opéra de Mozart (1791) ;
 Tamino (1996-), chanteur, auteur-compositeur-interprète belge d'origine égyptienne.